Падунское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Падунское сельское поселение — входит в Промышленновский район

Тюменская область
 Падунское сельское поселение — входит в Заводоуковский район